Bibis (Sukomoro)
 Bibis (Tandes)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing